Hendrik Nicolaas Cornelis van Tuyll van Serooskerken (1811-1892), vader van de kasteelheer van Geldrop
Hendrik Nicolaas Cornelis van Tuyll van Serooskerken (1854-1924), kasteelheer van Geldrop
Hendrik Nicolaas Cornelis van Tuyll van Serooskerken (1882-1949), zoon van de kasteelheer van Geldrop
Hendrik Nicolaas Cornelis van Tuyll van Serooskerken (1916-2017), kasteelheer van Heeze